Le tournoi de tennis de la côte Pacifique est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute à Berkeley du 23 au .

Darlene Hard remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1963
Pacific Coast
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Tennis aux États-Unis en 1963
Sport en septembre 1963